República de l'Azerbaidjan, Azerbaidjan del Nord o Septentrional, república caucàsica, a mig camí entre Europa i Àsia
 Azerbaidjan Meridional, Azerbaidjan Iranià, Azerbaidjan Persa o Azerbaidjan del Sud, territori nacional dels àzeris sota sobirania de l'Iran